Geordie (bijnaam), bijnaam voor personen uit Newcastle upon Tyne
 Geordie (band), een glamrockband waarin Brian Johnson zanger was
 Geordie (muziekgenre), een muziekstijl
 Geordie Shore, een televisieserie uitgezonden door MTV in het Verenigd Koninkrijk